

Geografia 
 Aso – fiume della regione Marche (Italia)
 Aso – città del Giappone
 Monte Aso – vulcano del Giappone
 Distretto di Aso – distretto del Giappone

Sigle 
 ASO – Accertamento sanitario obbligatorio
 ASO – Amaury Sport Organisation, società francese organizzatrice del Tour de France e di altre gare ciclistiche
 ASO – Assistente Studio Odontoiatrico (figura professionale)
 ASO – App Store Optimization

Codici 
 ASO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Assosa (Etiopia)

Persone 

 Kumiko Aso – attrice giapponese
 Izumi Aso – fumettista giapponese 
 Tarō Asō – politico giapponese

Altro 
 Aso – simbolo utilizzato nei tatuaggi